Лоро-парк (ісп. Loro Parque — «Парк папуг» від ісп. loro — папуга, (ісп.) — парк) — зоопарк, розташований на околиці міста Пуерто-де-ла-Крус.
 Лоро-Чьюффенна (італ. Loro Ciuffenna) — муніципалітет в Італії, у регіоні Тоскана, провінція Ареццо. 
 Лоро-Пічено (італ. Loro Piceno) — муніципалітет в Італії, у регіоні Марке, провінція Мачерата. 
 Лоро — (італ. loro, буквально — їхній, тобто їхній рахунок) — рахунок, відкритий банком іноземному банкові-кореспондентові. 
 Лоро Борічі (стадіон), Стадіон «Лоро Борічі» (алб. Stadiumi Loro Boriçi) — багатофункціональний стадіон у Шкодрі, Албанія, який використовують переважно для футбольних матчів.